Старина:
 Народное название былины.
 Обращение к человеку.
 Давние времена.
 Система правовых норм.

Топоним

Белоруссия

Брестская область 
 Старина — деревня, Велемичский сельсовет Столинского района

Витебская область 
 Старина — деревня, Крынковский сельсовет Лиозненского района
 Старина — хутор, Новопогостский сельсовет Миорского района
 Старина — деревня, Клюковский сельсовет Оршанского района
 Старина — деревня, Горбачевский сельсовет Россонского района
 Старина — деревня, Великодолецкий сельсовет Ушачского района
 Старина — деревня, Веркудский сельсовет Ушачского района
 Старина — деревня, Дубровский сельсовет Ушачского района

Гомельская область 
 Старина — деревня, Доброгощанский сельсовет Жлобинского района
 Старина — деревня, Лучицкий сельсовет Петриковского района
 Старина — деревня, Глыбовский сельсовет Речицкого района

Гродненская область 
 Старина — деревня, Озерский сельсовет Гродненского района
 Старина — деревня, Дворецкий сельсовет Дятловского района
 Старина — деревня, Зарудавьевский сельсовет Мостовского района

Минская область 
 Старина — деревня, Веселовский сельсовет Борисовского района
 Старина — деревня, Моисеевщинский сельсовет Борисовского района
 Старина — деревня, Добринёвский сельсовет Дзержинского района
 Старина — деревня, Негорельский сельсовет Дзержинского района
 Старина — деревня, Бучатинский сельсовет Копыльского района
 Старина — деревня, Колодищанский сельсовет Минского района
 Старина — деревня, Слободской сельсовет Мядельского района
 Старина — деревня, Гресский сельсовет Слуцкого района
 Старина — деревня, Драчковский сельсовет Смолевичского района
 Старина — деревня, Заболотский сельсовет Смолевичского района
 Старина — деревня, Шашковский сельсовет Столбцовского района

Могилёвская область 
 Старина — деревня, Запольский сельсовет Белыничского района
 Старина — деревня, Клетненский сельсовет Глусского района
 Старина — деревня, Ленинский сельсовет Горецкого района
 Старина — деревня, Заводскослободский сельсовет Могилёвского района
 Старина — деревня, Раздельский сельсовет Мстиславского района

Россия 
 Старина — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области
 Старина — деревня в Кадуйском районе Вологодской области
 Старина — деревня в Кадуйском районе Вологодской области
 Старина — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Старина — деревня в Череповецком районе Вологодской области
 Старина — село в Каширском районе Воронежской области
 Старина — река в России, протекает в Кемеровской области
 Старина — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области
 Старина — деревня в Старорусском районе Новгородской области
 Старина — деревня в Демидовском районе Смоленской области
 Старина — деревня в Псковской области, Добручинская волость Гдовского района
 Старина — деревня в Псковской области, Носовская волость Пыталовского района
 Старина — деревня в Псковской области, Карамышевская волость Псковского района
 Старина — деревня в Ершичском районе Смоленской области

Словакия 
 Старина — водный резервуар

См. также 
 Старина мест